Малгожата Визе (; род. 16 марта 1961, Быдгощ) — польская шахматистка, гроссмейстер (1981) среди женщин.

Чемпионка Польши (1985). В составе сборной Польши участница шести Олимпиад (1978—1988). На 9-й Олимпиаде (1980) в Валлетте команда заняла 3-е место.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Польши